Scoundrel Days — второй студийный альбом норвежской группы a-ha. Релиз состоялся 6 октября 1986 года. В Великобритании и Швейцарии альбом получил статус платинового, а в Германии и Бразилии — золотого.

Об альбоме 
Первый сингл альбома, «I’ve Been Losing You», стал большим хитом в Европе. Он занял первое место в норвежском чарте, третье — в ирландском и восьмое — в британском.

Сингл «Cry Wolf» единственный из всех в 1986 году, получивший популярность в США, где занял 50 место в чарте Billboard Hot 100 и 15 место в танцевальном чарте Биллборда - Hot Dance Music/Club Play. В норвежском чарте он занял второе место.

Третий сингл, «Maybe, Maybe» не получил такого широкого распространения, как остальные три, так как был издан только в Норвегии.

Последний сингл, «Manhattan Skyline», занял четвёртую строчку в норвежском чарте, третью — в ирландском и тринадцатую — в британском.

Все композиции альбома, за исключением «I’ve Been Losing You», «Maybe, Maybe» и «Soft Rains of April», были продюсированы Аланом Тарни. Продюсерами вышеназванных композиций стали сами Пол Воктор и Магне Фурухольмен.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы a-ha
Альбомы на английском языке